Григорий Георгиевич Китаев (29 октября 1889, Миасс, Челябинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя — 29 октября 1971, Свердловск, РСФСР, СССР) — русский и советский уральский горщик, первооткрыватель месторождений.

Биография 
Родился в 1889 в городе Миассе.

С детства помогал отцу Георгию Авенировичу Китаеву в поисках минералов. В 1900-х годах работал десятником, штейгером на золотых приисках Рязановых, Козицыных на Южном Урале. Добывал содержащие радий руды в экспедиции В. И. Горна. С этой же экспедицией два года проработал на Северном Урале.

С 1908 года под руководством Е. Н. Короткова заготавливал образцы минералов для мастерской научных коллекций и музея УОЛЕ.

В 1912—1917 годах работает в экспедиции академика В. И. Вернадского.

В 1917 году делал коллекцию минералов для Горного института. В 1919 году из образцов коллекции, собранной Г. Г. Китаевым, был сформирован подарок В. И. Ленину.

В 1920 по рекомендации А. Е. Ферсмана назначен заведующим копями драгоценных камней в районе Албашка — Мурзинка — Липовка.

В 1921 году женился на Вере Николаевне.

В 1922 году сделал карту минеральных родников Липовки.
В 1922—1924 годах восстанавливает изумрудные копи в Липовке в должности технического руководителя.

В 1925 году по договору с трестом «Русские самоцветы» организует поставку на фарфоровые заводы 500 000 пудов полевого шпата из месторождений в Мурзинке, Адуе и Вишнёвых горах.

В 1926—1930 годах работает в тресте «Русские самоцветы» заведующим горными и поисковыми работами на полевой шпат.

В 1929 году совершил поездку в Москву на фарфоровый завод имени Ломоносова с новыми образцами полевого шпата и рутила. Во время поездки по приглашению А. Е. Ферсмана делает доклад в Академии наук СССР.

В 1936 году участвовал в подборе и доставке уральских поделочных камней для памятника Анри Барбюсу в Париже.

Добывал в Ильменских горах лазурит для мозаичной карты СССР.

В 1937 году организует доставку из Бакала в Свердловск жеоды бурого железняка весом 9,7 тонн и установку её в качестве экспоната у здания Уральского геологического музея.

В 1941 году работает в геологоразведочной партии в Вишнёвых горах.

Участвовал в изысканиях месторождения кианитов в Брусянах, шабровского талькового рудника, уфалейского месторождения мрамора.

Работал начальником геолого-разведочной партии в Мончетундре.

В 1950—1960 годах заготавливал образцы минералов для учебных коллекций фабрики «Природа и школа».

В 1967 году помогал сыну Игорю Григорьевичу Китаеву с подбором каменных глыб для Исторического сквера города Свердловска.

29 апреля 1969 года получил звание «Первооткрыватель месторождения» диплом № 50.

Похоронен в 1971 году на Широкореченском кладбище города Свердловска.

Литература 
 Розина Н. В поисках уральских камней // Огонек. — 9 августа 1959. — с. 22.
 Константинова Е. Горщик украшает сквер // Уральский следопыт. — 1967. — № 4. — с. 23-25.
 Фоменко А. А. Горщики Китаевы // Свердловск. — 1973. — 80 с.
 Шакинко И. Г., Семенов В. Б. Завод «Русские самоцветы» // Свердловск. — 1976. — 384 с.
 Филатов В. В. История гигантской жеоды из Бакала // Уральский геологический журнал. — 2001. — № 3 (21). — с. 155—157.

Ссылки 
 Надгробие на могиле Г. Г. Китаева 

Геологи Российской империи
Геологи СССР
Похороненные на Широкореченском кладбище